Desa Kedungsumber kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungsumber (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 112,42), Jawa Timur, 
 Desa Kedungsumber (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 111,88), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar